Kimdannelse har flere betydninger:

Botanik 
 Dannelse af kim (frø) i planter

Fysik 
 Dannelse af krystalkim i forbindelse med krystallisation